Список эпизодов американского телесериала «Ты — воплощение порока».

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! rowspan="2"| Телеканал
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
|-
| style="background: #000000;"|
| 1
| 10
| 17 июля 2014
| 18 сентября 2014
| FX
|-
| style="background: #C2B280;"|
| 2
| 13
| 9 сентября 2015
| 9 декабря 2015
| rowspan="4"| FXX
|-
| style="background: #2F293D;"|
| 3
| 13
| 31 августа 2016
| 16 ноября 2016
|-
| style="background: #9A222A;"|
| 4
| 13
| 6 сентября 2017
| 15 ноября 2017
|-
| style="background: #1E6157;"|
| 5
| 13
|9 января 2019
| 3 апреля 2019
|}

Список серий

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2015)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Сезон 5 (2018) 
15 ноября 2017 года сериал был продлён на пятый и финальный сезон.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Ты — воплощение порока